Кри́стофер Д’Олье Рив (; 25 сентября 1952 года — 10 октября 2004 года) — американский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, сценарист, общественный деятель.

Биография 
Кристофер Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке у журналистки Барбары Питни (урождённой Ламб) и поэта и романиста Франклина Д’Олье Рива (18 сентября 1928 года — 28 июня 2013 года). Прадедом Кристофера по отцовской линии был Франклин Д’Олье (28 апреля 1877 года — 10 декабря 1953 года), который в 1919—1920 годах был первым Национальным Командующим в Американском легионе. Его дед по отцовской линии, полковник Ричард Генри Рив, был генеральным директором «Prudential Financial» больше двадцати пяти лет. Родословная Кристофера была почти чисто английской — со стороны обоих родителей его предки были поселенцами, приехавшими в Америку в 1600-х годах.

Получил мировую известность после исполнения роли Супермена в одноимённом американском фильме 1978 года и трёх его продолжениях. Другие его кинороли остались менее заметными. Помимо съёмок в кино (около двадцати игровых фильмов) и на телевидении, играл в театре, принял участие в работе над многочисленными документальными фильмами и научно-популярными программами, участвовал в благотворительных акциях и компаниях в поддержку деятелей искусств в различных странах, в защиту окружающей среды, детей и прав человека, сотрудничал с организацией «Международная амнистия».

Он играл на пианино, был спортсменом, исполнял трюки в фильмах, дважды в одиночку перелетал Атлантику на маленьком самолёте, был опытным наездником, яхтсменом, аквалангистом, дельтапланеристом.

27 мая 1995 года, упав с лошади во время скачек в Вирджинии, сломал шейные позвонки и оказался парализованным. Врачи не смогли поставить актёра на ноги, но спасли ему жизнь, проведя уникальную операцию. Он был парализован ниже плеч, не мог самостоятельно дышать, а говорить мог лишь при помощи вставленного в трахею аппарата. К парализованной диафрагме актёра врачи подсоединили электростимулятор, который вызывал сокращения главной дыхательной мышцы. С тех пор он посвятил свою жизнь реабилитационной терапии и совместно с женой открыл центр по обучению парализованных навыкам самостоятельного существования. Несмотря на травму, Кристофер Рив продолжал работать на телевидении, сниматься в кино и участвовать в общественной деятельности. В 2003 году он был удостоен Mary Woodard Lasker Public Service Award (Ласкеровская премия).

Кристофер Рив скончался 10 октября 2004 года в Маунт-Киско (штат Нью-Йорк) в своём доме от сердечного приступа в возрасте 52 лет.

Его тело было кремировано на кладбище Фернклифф. Его прах был развеян по ветру в присутствий семьи. Поминальная служба по Риву была проведена в Унитарианской церкви в Уэстпорте, штат Коннектикут, на которой присутствовали и Рив, и Дана. Еще одну частную поминальную службу, состоявшуюся в Джульярдской школе три недели спустя, посетили более 900 человек.

Семья 
Рив женился на Дане Морозини (1961—2006) в апреле 1992 года, и в июне того же года у них родился сын Уильям. Также у Рива было двое детей от предыдущих долгих отношений с Гай Экстон: Мэтью (р. 1979) и Александра (р. 1983).

13 июня 2015 года родился внук Рива — сын Александры и её мужа Гаррена Дживенса — Кристофер Рассел Рив Дживенс, который был назван в честь него.

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Только продюсер

Сценарист

Награды и премии

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты Ласкеровской премии
Выпускники Корнеллского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Супермен
Парализованные после травмы
Умершие от инфаркта миокарда
Люди, чей прах был развеян